Rugosa — латинское название родов и видов, может означать:

 Rugosa — латинское название отряда вымерших морских стрекающих из подкласса шестилучевых кораллов.
 Rugosa — синоним Glandirana, рода бесхвостых земноводных из семейства настоящих лягушек.
 Rosa rugosa — вид шиповника.